Соревнования по санному спорту в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1968 года прошли с 11 по 13 февраля на санно-бобслейной трассе в коммуне Виллар-де-Ланс. В состязаниях приняли участие 50 спортсменов из 14 стран. Победитель должен был определяться на основании четырёх заездов, но из-за неудовлетворительных погодных условий старты несколько раз переносились, и в итоге последний четвёртый заезд был отменён.

Немцы лидировали в данной дисциплине на прошлой Олимпиаде, и ожидалось, что борьба за золото развернётся между представителями ГДР и ФРГ. Тем не менее, победу одержал австриец Манфред Шмид, который на прошедшем чемпионате мира был лишь вторым. За день до старта первого заезда у Шмида умер отец, но он решил не сниматься с соревнований и с самого начала показал впечатляющий результат. Олимпийский чемпион Томас Кёлер и его товарищ по команде Клаус Бонзак вели преследование, но в итоге расположились на второй и третьей позициях соответственно.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1968 Grenoble Winter Games: Men's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1968